Le Rallye de Sardaigne 2019 est le  du Championnat du monde des rallyes 2019 et la  de l’épreuve. Il se déroule sur 19 épreuves spéciales. Il est remporté par le duo espagnol Dani Sordo et Carlos del Barrio.

Présentation

Engagés

Déroulement de l’épreuve

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Andreas Mikkelsen.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Sport en Italie en 2019
Rallye de Sardaigne
Sardaigne
Sport en juin 2019